Centre de Normalització Lingüística, centre d'àmbit comarcal que vetlla per la normalització lingüística del català, integrat en el Consorci per a la Normalització Lingüística

 cnl, codi ISO 639-3 del chinanteca de Lalana, llengua variant del chinanteca parlada a l'estat d'Oaxaca (Mèxic), vegeu Chinanteca#Variants